Toponímia
 La Rebolleda, enclavament del municipi de l'Espunyola (Berguedà)
 La Rebolleda, bosc del poble de Senyús al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Rebolleda, enclavament del municipi de Rebolledo de la Torre (Burgos)
 Rebolleda, partida rural del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)